Tuschak bzw. Tuschák ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Tuschak-Lafite (1879–1971), österreichische Feuilletonistin
 Katalin Tuschák (* 1959), ungarische Fechterin